Андрей Вави́лов
 Вавилов, Андрей Павлович (1899—1919) — рабочий Ижорского завода, член Колпинского комитета РСДРП(б), герой Гражданской войны.
 Вавилов, Андрей Петрович (род. 1961) — российский экономист, член Совета Федерации РФ, бывший первый зам. министра финансов России.